Москалёвка () — село,
Красноармейский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321688802. Население по переписи 2001 года составляет 169 (74/95 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Москалёвка находится на реке Хотомля в месте соединения трёх районов Волчанского, Великобурлукского и Печенежского, выше по течению примыкает село Кирилловка, ниже по течению на расстоянии в 1 км — Анновка (Печенежского района).
Село пересекает урочище Яр Купшинский.

История 
 1709 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свинотоварная фермы, машинно-тракторные мастерские.

Достопримечательности 
 На склоне первой надпойменной террасы обнаружены два поселения бронзового века.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района